The Feast steht für:
 The Feast (Album), im Jahr 2013 beim Label Timezone veröffentlichtes Album
 The Feast (Film), Horrorfilm von Lee Haven Jones aus dem Jahr 2021